Reich (rajch; německy: „bohatý“ nebo „říše“) může znamenat:

příjmení
 Alena Reichová (1933–2011) – česká sportovní gymnastka
 Burkhard Reich (* 1964) – německý fotbalista
 Eduard Reich (1885–1943) – český agronom a politik, v roce 1938 čs. ministr zemědělství
 Elsa Reichová (1879–?) – česko-německá operní zpěvačka, sopranistka židovského původu
 Hartmut Reich (* 1956) – východoněmecký zápasník
 Irma Reichová (1859–1930) – česká operní pěvkyně, sopranistka
 Jan Reich (1942–2009) – český fotograf
 Jeremy Reich (* 1979) – kanadský hokejista
 Marcel Reich-Ranicki (1920–2013) – německý publicista a literární kritik
 Matija Reich (1827–1886), používal jméno Božidar Raič – slovinský duchovní, jazykovědec a politik
 Robert Reich (1920– 1945) – brněnský žid, československý voják a partyzán
 Ronny Reich (* 1947) – izraelský archeolog
 Salomon Reich (1817–1900) – podnikatel ve sklářství
 Steve Reich (* 1936) – americký hudební skladatel
 Wilhelm Reich (1897–1957) – rakouský lékař, psychiatr a psychoanalytik

jiný význam
 Deutsches Reich viz Německá říše

Německá příjmení
Židovská příjmení